Смиљка Бенцет Јагарић (Нови Сад, 11. јун 1934) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1969. || Суморна јесен (ТВ серија) || Жена у црнини
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Мејаши || Рега Каталенић
|-
| 1970. || Колиње (ТВ филм) || Рега Каталенић
|-
| 1972. || Луда кућа (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || У регистратури (ТВ серија)|| Јелуша
|-
| 1975. || Кућа || Мара
|-
| 1975. || Грунтовчани (ТВ серија) || Регица Каталенић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Пуном паром (ТВ мини серија) || /
|-
| 1981. || Влаком према југу || Сусједа
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || /
|-
| 1983. || Чешаљ (ТВ филм) || Катица Кунстек
|-
| 1984 1985. || Инспектор Винко (ТВ серија) || Тајница Маца
|-
| 1988. || Течај пливања (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Неуништиви (ТВ серија)|| Регица
|-
| 1990. || Диригенти и музикаши (ТВ мини серија)|| Ката Барулек
|-
| 1990. || Орао || Чистачица
|-
| 1999. || Наша кућица, наша слободица (ТВ мини серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2005. || Одмори се, заслужио си: Новогодишњи специјал || Спремачица
|-
| 2006. || Бибин свијет (ТВ серија) || Госпођа Стефица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2010. || Стипе у гостима || Кумица
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е_
|-
| 2013. || Вечер на 8 кату (ТВ серија)| || Лично
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1934.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Хрвати у Србији
Новосађани
Биографије живих особа